Mount Herbert steht für:

 Berge in Neuseeland:
 Mount Herbert (Banks Peninsula) () auf der Banks Peninsula, Canterbury
 Mount Herbert (Buller District) () im Buller District, West Coast
 Mount Herbert (Fiordland-Nationalpark) () im Fiordland-Nationalpark, Southland
 Mount Herbert (The Catlins) () in den Catlins, Southland